Nappa kan syfta på:

 Nappa, England – en ort i North Yorkshire, England
 Nappa (skinn) – en typ av skinn
 Nappa Merrie Airport – en flygplats i Queensland, Australien
 Nappa Scar – en ort i North Yorkshire, England